Nemours peut désigner :

Patronymes 
 les ducs de Nemours ;
 Aurélie Nemours, artiste contemporain.

Pseudonyme 
 Pierre Nemours (1920-1982), écrivain français, auteur de roman policier, de roman d'espionnage et de roman de guerre.

Toponymes 
 Nemours, ville française de Seine-et-Marne ;
 Faÿ-lès-Nemours, commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Pierre-lès-Nemours, commune française de Seine-et-Marne ;
 ancien nom de la commune de Ghazaouet en Algérie - à l'époque de la colonisation française.

Voir aussi 
 E.I. du Pont de Nemours et compagnie, entreprise américaine fondée par Eleuthère Irénée du Pont de Nemours
 le traité de Nemours

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France